Ранчо Маравиљас има више значења:

 Ранчо Маравиљас (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Маравиљас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику